Il doppio del torneo di tennis Guangzhou Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ross Case e Jaime Fillol che hanno battuto in finale Andy Kohlberg e Larry Stefanki 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Terry Moor /  Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Ross Case /  Jaime Fillol (campioni)

 Cliff Letcher /  Sashi Menon (quarti di finale)
 Bruce Manson /  Mel Purcell (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Guangzhou Open 1980